Татья́на Заха́рова:
 Сауткина (Захарова), Татьяна Анатольевна (род. 1969) — российская бегунья, спринтер.
 Захарова, Татьяна Михайловна (род. 1931) — советский передовик производства, писатель, Герой Социалистического Труда.
 Надырова (Трегубчак; Захарова), Татьяна Павловна (род. 1951) — советская баскетболистка.